Кенан может означать:
 Кенан — ирландский епископ.
 Мужское имя
 Кодро, Кенан
 …
 Кенан — упоминаемый арабскими авторами сын Нуха (Ноя)

 Фамилия
 Кенан, Амос

См. также 
 Кёнан